Уштулу:

 Уштулу (ледник) — ледник в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии.
 Уштулу (ущелье) — ущелье и одноимённая долина в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии.